Nolet (distilleerder), Nederlandse distilleerderij uit Schiedam, onder meer bekend van de "Ketel 1"-jenever
 Het adellijk geslacht Nolet de Brauwere van Steeland, hiervan afgeleid
 Noletmolen, molen in Schiedam, gebouwd in 2005 als ontvangstruimte en blikvanger voor de distilleerderij
 Nolet Ziekenhuis, voormalig ziekenhuis in Schiedam
 Jacobus Nolet, Nederlands politicus uit Schiedam
 Huis Nolet, patriciërshuis in Schiedam, rijksmonument
 Jozef Nolet, burgemeester van Boxmeer van 1953 tot 1961